Bundesliga 2015/2016 – 69. rozgrywki o tytuł mistrza Niemiec i 48 sezon Bundesligi. W roli beniaminków występują: TVB 1898 Stuttgart, SC DHfK Leipzig oraz ThSV Eisenach. Tegoroczny sezon został poprzedzony meczem o Superpuchar Niemiec pomiędzy THW Kiel a SG Flensburg-Handewitt. Mecz odbył się 19 sierpnia 2015 w Porsche-Arena w Stuttgarcie. Drużyna z Kilonii zdobyła Superpuchar Niemiec po raz 9 w historii. Tegoroczny sezon rozpoczął się 21 sierpnia 2015 z udziałem 18 drużyn.

Superpuchar Niemiec 

Źródło:

Drużyny uczestniczące 
W Bundeslidze Mężczyzn 2015/2016 występuje 18 zespołów, które walczą o tytuł Mistrza Niemiec w piłce ręcznej mężczyzn 2016:

Tabela

Wyniki

Polacy w klubach

Zobacz też 
 Bundesliga

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Bundesliga niemiecka w piłce ręcznej mężczyzn (2015/2016)